Джиджі Фернандес і Наташа Звєрєва були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Фернандес, яка виступала в парі з Кончітою Мартінес.

Фернандес і Мартінес виграли титул, перемігши у фіналі пару Лариса Нейланд і Аранча Санчес Вікаріо з рахунком 4–6, 6–3, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Лариса Нейланд /  Аранча Санчес Вікаріо (фінал)
 Джиджі Фернандес /  Кончіта Мартінес (чемпіонки)
 Ліза Реймонд /  Ренне Стаббс (півфінал)
 Елізабет Смайлі /  Лінда Вілд (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 1996 Toshiba Classic Doubles Draw 

Southern California Open
Тур WTA 1996